Куклинский — фамилия; имеет женскую форму Куклинская

 Куклинский, Ричард (1935—2006) — американский наёмный убийца.
 Куклинский, Рышард (1930—2004) — полковник польской армии, агент ЦРУ.

Куклинская 
 Куклинская, Эва (род. 1951) — польская актриса, танцовщица и эстрадная певица.

См. также 
 Куклинская
 Куклин
 Куклино